Die Liste der Spieler von Leicester City umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Leicester City mindestens einen Pflichtspieleinsatz bestritten haben. Der 1884 gegründete Klub spielte 1890 erstmals im FA Cup, ein Jahr später trat man mit der Midland League erstmals einer Liga bei. 1894 wurde Leicester in die Football League aufgenommen und war seither fast permanent in den obersten beiden englischen Spielklassen vertreten.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 30. Juni 2022.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag beim Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Beginns oder Endes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Leicester City in Ligapartien absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City in Ligapartien erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Leicester City im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Leicester City im EFL Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City im EFL Cup absolvierte.
 Europapokalspiele (ECS): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
 Europapokaltore (ECT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Leicester City in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Partien in folgenden Wettbewerben: Football League Trophy, Full Members Cup, englisch-italienischer Pokal, FA Charity Shield, Aufstiegs-Play-offs der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Leicester City in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Leicester City in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Spielerliste 
Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Literatur

Weblinks 
 Vollständige Spielerliste auf foxestalk.co.uk (englisch)

!
Leicester
Fussballspieler Leicester